Летња универзијада 2011. је била -{XXVI}- Летња универзијада одржана у Шенџену од 12. августа до 23. августа 2011. године.

Надметање за домаћинство 

Кандидати за одржавање Летње универзијаде су били градови Казањ (Русија), Каисиунг (Тајван), Шенџен (Кина), Мурсија (Шпанија), и Познањ (Пољска). 16. јануара 2007, ФИСУ је објавила да ће домаћин бити Шенџен. Са пет кандидата ово је била најжешћа трка за домаћинство једне Универзијаде.

Шенџен се није сматрао за фаворита, пошто је неколико великих спортских такмичња било одржано у Кини последњих година, укључујући
Летње олимпијске игре 2008. у Пекингу, Зимска Универзијада 2009. у Харбину, и Азијске Игре 2010. у Гуангџоу. Такође, Шенџен се сматрао мање „искусним“ за велика спортска такмичења од других градова кандидата, пошто је основан 1980.

Припреме 
Као припреме за Игре, Шенџен је изградио велику број инфраструктурних објеката, неколико нових линија метроа је отворено. Припреме су коштале приближно 180 милијарди јуана. Тај новац је углавном искоришћен на изграддњу метора, зграда и новог стадиона са 60.000 места.

Спортови 
Следећи спортови су били на програму такмичења на овој Летњој универзијади

Биланс медања

Спољашње везе 

 Званичан веб сајт

Летње Универзијаде
Спорт у Кини
Спорт у 2011.